Unterlinden bezeichnet

 das Unterlinden-Museum in Colmar
 Unterlinden (Freiburg), einen Platz in der Altstadt von Freiburg im Breisgau
 Unterlinden (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

 Unterlinden (Gemeinde Moosburg), Ortschaft von Moosburg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Unterlinden (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft von Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten

Siehe auch:
 Unter den Linden (Begriffsklärung)